Sezon (2009) był 63. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Etiopii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Kedus Giorgis Addis Abeba.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 I liga etiopska w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Etiopii
2009 w piłce nożnej
2009 w Afryce